Hugo Soto puede designar:

 a  Hugo Soto (actor), un actor argentino (1953-1994), 
 a  Hugo Soto (futbolista), un futbolista colombiano nacido en 1983.
 a  Hugo Soto (empresario), un empresario catalán nacido en 1982.